Příjmení Wallo nebo  Walló nosí více osobností:

 K. M. Walló (1914–1990) – český televizní režisér, spoluzakladatel českého dabingu
 Teodor Wallo (1861–1932) – slovenský a československý politik

 ženská varianta s přechýlením

 Zdenka Wallo (1894–1944) – česká novinářka a hlasatelka Radiojournalu
 Olga Walló (* 1948) – česká dabingová režisérka a psycholožka, dcera K. M. Walló

Židovská příjmení